Kabinett Schmid steht für folgende Regierungen von Württemberg-Hohenzollern:
 Kabinett Schmid I (1945–1946)
 Kabinett Schmid II (1946–1947)

Siehe auch:
 Kabinett Schmidt
 Kabinett Schmitt